Manyu kan syfta på följande platser:

Kamerun 

 Manyu Division, departement, Sydvästra regionen, 
 Manyu (vattendrag i Kamerun, lat 5,84, long 9,24), Sydvästra regionen, 

Robotskapade Kamerunförgreningar